Miejscowości w Estonii
 Karula – wieś w prowincji Valga, w gminie Karula.
 Karula – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Vihula.
 Karula – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viljandi.